PWN est un sigle composé des lettres P, W et N. Il peut signifier :

Diminutif de l'anglais , qui se traduit par nébuleuse de vent de pulsar
PWN, une maison d'édition.